Op Roland Garros 1988 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 25 mei tot en met 5 juni 1988.

Algemeen

Samenvatting 
Titelverdedigers Pam Shriver en Emilio Sánchez hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Shriver speelde samen met Todd Witsken – zij kregen een bye voor de eerste ronde, wonnen hun openingspartij in de tweede ronde, maar kwamen niet voorbij de derde ronde. Sánchez en zijn partner Martina Navrátilová voerden het toernooischema aan – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaars.

Het duo Lori McNeil en Jorge Lozano won het toernooi. In de finale versloegen zij het Nederlandse koppel Brenda Schultz en Michiel Schapers in twee sets. Zowel de Amerikaanse McNeil als de Mexicaan Lozano wonnen nooit eerder een titel in het gemengd dubbelspel.

Belgische en Nederlandse spelers 
De Belgische Ann Devries speelde samen met Magnus Gustafsson uit Zweden – zij strandden in de eerste ronde.

Er deden vier Nederlanders mee (twee koppels):
 Brenda Schultz en Michiel Schapers bereikten de finale, maar grepen net naast de titel.
 Manon Bollegraf en Tom Nijssen bereikten de halve finale, waarin zij (in drie sets) werden geklopt door hun landgenoten Schultz en Schapers.

Geplaatste teams 
Een plaatsingslijst werd niet gepubliceerd, maar de volgende acht teams werden vrijgesteld van de eerste ronde:

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1988